Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Corinthians nelle competizioni ufficiali della stagione 2018.

Maglie e sponsor
Il fornitore tecnico per la stagione 2018 è Nike.

Rosa e staff tecnico

Rosa 
Aggiornata al 8 marzo 2018. Fonte:

In verde i giocatori acquisiti a titolo definitivo nella presente stagione.

In azzurro i giocatori in prestito da altre squadre.

In giallo i giocatori ritornati da un prestito presso altre squadre.

Staff tecnico 
Allenatore: Fábio Carille

Aiutanti di campo: Osmar Loss, Leandro da Silva, Fábio Félix

Preparatore dei portieri: Mauri Costa Lima

Preparatore atletico: Walmir Cruz

Vice preparatori atletici: Fabricio Ramos do Prado, Flávio Grava, Shih Chien Chan Junior

Medici: Ivan Grava, Julio Stancati

Fisioterapisti: Paulo Rogério Vieira, Caio Maurício Sampaio Mello, Bruno Gorgatti

Trasferimenti 
Aggiornato al 13 marzo 2018.

In entrata

In uscita

Risultati

Campeonato Paulista

Risultati

Classifica Gruppo A 

 Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Campeonato Brasileiro Série A

Risultati

Classifica

Coppa del Brasile

Coppa Libertadores

Classifica Grupo 7

Calendario e risultati

Statistiche
Le statistiche fanno riferimento soltanto alle partite disputate in competizioni ufficiali.

Statistiche di squadra

Statistiche individuali

Note

2018